Ла Гвилота има више значења:

 Ла Гвилота (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Гвилота (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику